«ФЭС» — аббревиатура:

Наиболее распространённые 
 ФЭС — «Физический энциклопедический словарь».
 ФЭС — «Философский энциклопедический словарь».
 ФЭС — фенилэтиловый спирт.
 ФЭС — фотолюминесцентная эвакуационная система.

Федеральная, федеральный 
 ФЭС — Федеральная энергетическая система.
 ФЭС — Федеральный экологический союз РФ.
 ФЭС — федеральный экспертный совет, например: ФЭС УЭИ.
 ФЭС — Федеральный экспертный совет по учебной литературе Министерства образования Российской Федерации.
 ФЭС — вымышленная «Федеральная экспертная служба» в телесериале «След» и многосерийном фильме «Садовник».

Финансово-, экономически- 
 ФЭС — финансово-экономическая служба.
 ФЭС — Финансово-экономический союз.
 ФЭС — функциональная экономическая система.

Фонд 
 ФЭС — Фонд экономического стимулирования.
 ФЭС — фондовый эмиссионный синдикат, фондовый эмиссионный центр.
 ФЭС — Фонд экономического сотрудничества.

Фотоэлектричество, фотоэлектроника 
 ФЭС — фотоэлектрическая система.
 ФЭС — фотоэлектрическая электростанция в маркировке, например: ФЭС-80.
 ФЭС — фотоэлектронный спектр; фотоэлектронная спектроскопия.
 ФЭС — фотоэлектрическое сопротивление, в маркировке, например: ФЭС-Т.